José Miró puede hacer referencia a las siguientes personas:
José Miró y Anoria (1815-1878), compositor, pianista y profesor de música español;
José Ribera Miró (1839-1921), compositor de zarzuelas español;
José Miró Argenter (1851-1925), militar y escritor español;
José María Miró (1867-1896), escritor, periodista y poeta argentino;
José Miró Cardona (1902-1974), abogado y político cubano; o a
José Alejandro Graña Miró-Quesada (n. 1945), arquitecto y empresario peruano.